

Géographie 
Le toponyme Mont Saint-Michel peut faire référence à :
 la commune française du Mont-Saint-Michel en Normandie, où se trouve l'abbaye du Mont-Saint-Michel ainsi que plusieurs autres monuments historiques ;
 le mont Saint-Michel, une île de la Manche entourée par la baie du Mont-Saint-Michel et sur laquelle est située en partie la commune précédente ;
 la municipalité canadienne du Mont-Saint-Michel (Québec) sur la rivière du Lièvre ;
 Saint-Michel-Mont-Mercure, une ancienne commune française de Vendée ;
 St Michael's Mount, une île de Cornouailles nommée d'après le mont français et devenue le lieu d'implantation d'une abbaye du Mont-Saint-Michel ;
 le mont Saint-Michel de Brasparts, un des plus hauts sommets de Bretagne dans la chaîne des Monts d'Arrée ;
 le mont Saint-Michel, un sommet des côtes de Moselle, près du village de Beuvange-sous-Saint-Michel (commune de Thionville) ;
 le mont Saint-Michel, un sommet des Vosges du Nord sur la commune de Saint-Jean-Saverne ;
 le mont Saint-Michel, un sommet du massif des Bauges, en Savoie.

Navire 
 le Mont St Michel, ferry de la compagnie Brittany Ferries mis en service en 2002.

Marque commerciale 
 Le Mont Saint Michel, une marque française de vêtements ;
 Mont-Saint-Michel, une marque d’eau de Cologne, commercialisée par Henkel France.

Articles connexes 
 
 
 St Michael's Mount